Ко́ханово () — городской посёлок в Толочинском районе Витебской области Белоруссии. Административный центр Кохановского сельсовета.

Население — 4231 человек (на 1 января 2016 года).

География 
Расположен в 24 км от Толочина. Железнодорожная станция на линии Минск — Орша, автодорогами соединён с Оршей и Толочином.

История 
В середине XVI века Коханово входило в Оршанский повет Витебского воеводства Великого княжества литовского. После первого деления Речи Посполитой в 1772 году местечко Коханово вошло в состав Российской империи, стало центром волости Оршанского уезда; граница России и Речи Посполитой проходила через Толочин, по реке Друть. Во время Отечественной войны 1812 года Коханово сильно пострадало от пожара. Согласно ведомости смоленского губернского прокурора о сожжённых и разорённых деревнях в Копысском уезде во время войны 1812 года, село Коханово Антония Гонипровского полностью сожжено французскими войсками. В 1868 году открылось Кохановское народное училище, преобразованное позже в Кохановскую среднюю школу. В 1870 году в связи с эпидемией холеры, возникшей в Толочине, в Коханово открыта больница. С 1924 по 1931 годы Коханово было центром Кохановского района, в состав которого входили 12 сельских советов: Оболецкий, Аленовицкий, Великогальцевский, Кохановский, Молотнянский, Новополюдовский, Перевалочненский, Симоновский, Смольянский, Селецкий, Туминичский, Шибековский. По состоянию на 1 января 1933 в Коханово уже был единственный в Толочинском районе сельскохозяйственный техникум. С 1931 по 1946 годы Коханово входило в Толочинский район. В 1947 году присвоен статус городского посёлка. С 1946 по 1956 годы Коханово было центром Кохановского района. С 1956 года в составе Толочинского района.

Население 

В 2017 году в Коханово родилось 39 и умерло 44 человека. Коэффициент рождаемости — 9,3 на 1000 человек (средний показатель по району — 10,9, по Витебской области — 9,6, по Республике Беларусь — 10,8), коэффициент смертности — 10,5 на 1000 человек (средний показатель по району — 20,3, по Витебской области — 14,4, по Республике Беларусь — 12,6).

Промышленность 
В посёлке функционируют два из трёх предприятий-производителей экскаваторов в Республике Беларусь:
 СП «Святовит» ООО — Предприятие проектирует и производит: телескопические экскаваторы-планировщики на базе автомобильных шасси (МАЗ, КАМАЗ, УРАЛ, МАН); телескопические экскаваторы-планировщики на гусеничном ходу; производственные комплексы на базе установок горизонтального направленного бурения.
 ОАО «Амкодор-КЭЗ» — старейший экскаваторный завод республики
 ИЗАО "Кохановский трубный завод «Белтрубпласт» — один из ведущих белорусских заводов-производителей и поставщиков полимерных изделий (полиэтиленовые трубы для систем газо- и водоснабжения, канализации и т. д.)
 ОАО «Коханово» — изделия из бетона и железобетона, обработка металлических поверхностей

Образование 
 Кохановская средняя школа — одна из старейших школ в Республике Беларусь.
 Кохановский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства.

Религия 
20 февраля 1995 года зарегистрирована община в честь Святителя Николая Чудотворца. В 1998 году во временное пользование общине была передана часть здания спортивного комплекса. В 2002 году был построен новый деревянный храм.

Достопримечательности 
 Храм святителя Николая Чудотворца — деревянное здание было частично разрушено в Великую Отечественную войну, в 1980 году уничтожено полностью. Отстроено в 2001—2003 годах.

См. также 
 Гетто в Коханово
 Посёлки городского типа Белоруссии

Примечания

Литература 
 
 
 Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: У 6 т. / Рэдкал.: Г. П. Пашкоў (галоўны рэд.) i iнш.; Маст. Э. Э. Жакевіч. — Мн.: БелЭн, 1997. — Т. 4. Кадэты—Ляшчэня. — С. 245. — 432 с.: іл. — 10 000 экз. — ISBN 985-11-0041-2.

Ссылки 
 Сборник памятников земли белорусской
 Дорогами Беларуси
 Указ Президиума Верховного Совета Республики Беларусь 17 декабря 1956 г. «Об упразднении некоторых районов Республики Беларусь»
 
 Коханово на Яндекс.Картах

 
Населённые пункты Толочинского района
Городские посёлки Белоруссии
Посёлки городского типа Витебской области